Visegrád, een stadje met een ruïne van een koninklijk paleis in Hongarije
 de Visegrádgroep, een alliantie van vier Centraal-Europese landen: Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië
 Višegrad, een stadje in de Servische Republiek in Bosnië en Herzegovina
 Vyšehrad, een oud vestingstadje in Tsjechië, tegenwoordig een wijk van Praag
 Vishegrad, een dorpje in het zuiden van Bulgarije